JBL steht für:
 Japan Backgammon League, eine japanische Backgammonliga
 Japan Basketball League, eine japanische Basketballliga
 JBL (Lautsprecherhersteller), US-amerikanischer Hersteller für Audiosysteme
 Journal of Biblical Literature, wissenschaftliche Zeitschrift über biblische und verwandte Texte
 Journal of Business Logistics, wissenschaftliche Zeitschrift zu Themen der Logistik
 Jura–Bern–Luzern, ehemalige Schweizer Eisenbahngesellschaft, siehe Chemins de fer du Jura bernois
 Justin „Bradshaw“ Layfield (* 1966), ehemaliger US-amerikanischer Wrestler

JBl steht für:
 Juristische Blätter, österreichische juristische Fachzeitschrift

Abkürzung